Die Bezirksliga Neubrandenburg 1985/86 war die 34. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Den Bezirksmeistertitel sicherte sich gleich in ihrer Premierensaison die ASG Vorwärts Fünfeichen, denen aber die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga durch die Armeesportvereinigung Vorwärts untersagt wurde. An dieser nahm dann die TSG Neustrelitz als Vizemeister teil. Dort belegten sie in der Staffel 2 den fünften Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen die BSG Einheit Strasburg, die BSG Traktor Gnoien und Vorjahresaufsteiger Fortschritt Malchow ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Bezirksliganeuling BSG Traktor Jürgenstorf (Staffel 1), gelang dies nach 1963 wieder der BSG Traktor Brüssow (Staffel 2) und Vorjahresabsteiger BSG Verkehrsbetriebe Waren (Staffel 3).



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 38.853 Zuschauer (ø 163 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.020 ASG Vorwärts Drögeheide – BSG Nord Torgelow (22. Spieltag)

Literatur 
 
 

1985
Fußballsaison 1985/86